Гантінгтон (також Гантінґтон, Хантінгтон) ():

 Гантінгтон — один із замків Ірландії, розташований в графстві Карлоу, на території землі Клонегал.

Географія

Гантінгтон — село в Англії, графство Герефордшир.
 Гантінгтон — село і громада в Англії, графство Північний Йоркшир.
 Гантінгтон — громада в Англії, графство Стаффордшир.
 Гантінгтон — громада в Англії, графство Чешир.

Гантінгтон — гора в Аляскинському хребті (штат Аляска, США)
 Гантінгтон — округ у штаті Індіана.
 Гантінгтон — округ у штаті Пенсільванія.
 Гантінгтон — місто, штат Арканзас
 Гантінгтон — місто, штат Індіана
 Гантінгтон — місто, штат Массачусетс
 Гантінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Гантінгтон — місто, штат Орегон
 Гантінгтон — місто, штат Техас
 Гантінгтон — місто, штат Юта
 Гантінгтон — місто, штат Вермонт
 Гантінгтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Гантінгтон Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Гантінгтон Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Гантінгтон — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Гантінгтон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гантінгтон — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Гантінгтон — переписна місцевість у штаті Меріленд.
 Гантінгтон — невключена територія у штаті Міссурі.
 Гантінгтон — невключена територія у штаті Вісконсин.
 Гантінгтон — місто-привид у штаті Невада.

Прізвище 

 Анна Хаят-Гантінгтон (1876—1973) — американський скульптор.
 Арчер Гантінгтон (1870—1955) — американський підприємець, покровитель мистецтва і благодійник.
 Деніел Гантінгтон (1816—1906) — американський художник.
 Едвард Вермілі Гантінгтон (1874—1952) — американський математик.
 Елсворт Гантінгтон (1876—1947) — американський географ.
 Генрі Едвардс Гантінгтон (1850—1916) — американський залізничний магнат.
 Джордж Хантингтон (1850—1916) — американський лікар.
 Колліс Поттер Гантінгтон (1821—1900) — американський промисловець.
 Пол Девід Гантінгтон (1987) — англійський футболіст.
 Роузі Гантінгтон-Вайтлі (1987) — англійська супермодель.
 Самуель Гантінгтон (1927—2008) — американський політолог, директор Інституту стратегічних досліджень у Гарвардському університеті.
 Сем Гантінгтон (1982) — американський актор.
 Ябец Вільямс Гантінгтон (1788—1847) — сенатор із Коннектикуту.

Див. також 

 Гантінгдон
 Гантінгтон-Біч